ADN steht für:
 ein französisch-algerisches Filmdrama von Maïwenn, siehe DNA (2020)
 Kolonie Aden, ehemalige britische Kolonie im heutigen Jemen
 Adiponitril, ein Zwischenprodukt der Polyamidherstellung
 Advanced Digital Network Distribution GmbH, deutsches IT-Großhandelsunternehmen
 Aero-Dienst, ICAO-Code der deutschen Fluggesellschaft Aero-Dienst
 Albanian Daily News, albanische Tageszeitung in englischer Sprache
 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, staatliche Nachrichtenagentur der DDR
 Anchorage Daily News, US-amerikanische Tageszeitung
 Anime Digital Network, eine Video-on-Demand-Plattform für Animes von Viz Media Europe
 App.net – sprich appdotnet, Microbloggingservice
 Demokratische Allianz für Niger (Alliance Démocratique pour le Niger), nigrische Partei
 Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure)
 Flughafen Andes in Andes, Departamento de Antioquia, Kolumbien (IATA-Code)

adn steht für:
 Adang (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien
 adn (Zeitung), Webzeitung in Kolumbien

Siehe auch:

ADN